14. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 Fourteenth Army (Vereinigtes Königreich), Verband im Zweiten Weltkrieg
 14. Armee (Rote Armee), Verband der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg
 14. Gardearmee, sowjetischer Verband im Kalten Krieg
 14. US-Armee, fiktiver Verband im Zweiten Weltkrieg
 14. Regionalarmee (zunächst nur 14. Armee) des Kaiserlich Japanischen Heeres in den 1940er Jahren
 14. Armee (Japanisches Kaiserreich) des Kaiserlich Japanischen Heeres, die 1942 an der Eroberung der Philippinen beteiligt war.